IGL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Izmir Cigli (Turchia)